Le Xian de Hengshan (衡山) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Le Xian de Hengshan (横山) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine ;
 Hengshan (橫山鄉) est une ville de la province de Taïwan en République de Chine.
 Le Bei Heng Shan (恒山) est l'une des cinq montagnes sacrées de la Chine.